De chemische elementen van de mangaangroep (IUPAC-groepsnummer 7, vroeger bekend als VIIb) uit het periodiek systeem bevatten zeven elektronen in de buitenste s- en d-subschil. De meest voorkomende oxidatiegetallen zijn +4 en +7. 

De elementen uit de mangaangroep zijn in het periodiek systeem hieronder gekleurd.

Mangaangroep
Metaal